Cet article dresse une liste de villes de la république de Guinée

Villes de Guinée par population

Villes de Guinée par ordre alphabétique 

 Beyla
 Boffa
 Boké
 Conakry
 Coyah
 Dabola
 Dalaba
 Dinguiraye
 Dubreka
 Faranah
 Forecariah
 Fria
 Gaoual
 Gueckedou
 Kamsar
 Kankan
 Kérouane
 Kindia
 Kissidougou
 Koubia
 Koundara
 Kouroussa
 Labé
 Lélouma
 Lola
 Macenta
 Mali
 Mamou
 Mandiana
 N'Zérékoré
 Ourouss
 Siguiri
 Télimélé
 Tougué
 Yomou
 Youkounkoun

Annexes

Sources

Liens externes 
Direction Nationale de la Statistique
Mongabay
 City Population

Guinee
 
Liste en rapport avec la Guinée